Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Potkański – polski urzędnik staropolski
 Antoni Potkański – polski urzędnik staropolski
 Józef Potkański – polski urzędnik staropolski
 Karol Potkański – polski historyk i etnograf